Рома́н Влади́мирович Жу́ков (известный, как Рома Жуков) (род. 19 апреля 1967, Орёл) — советский и российский музыкант, певец и композитор, экс-участник группы «Мираж».

Биография 
Роман Жуков родился 19 апреля 1967 года в городе Орле. Окончил музыкальную школу в г. Махачкале, участвовал в оркестрe при городском Дворце пионеров и школьников. В 1984 году Роман переехал в Москву и поступил в авиационный самолетостроительный техникум. В то же время играл в самодеятельном ансамбле «Юность» на электрооргане и учился в музыкальном училище имени Гнесиных.

В 1987 Жукова приглашают клавишником в группу «Мираж». Тогда же он начинает сочинять песни вместе с Сергеем Кузнецовым — автором песен для группы «Ласковый май». Как композитор-аранжировщик Роман принимает участие в записи первого магнитоальбома Светланы Разиной после её ухода из группы «Мираж». В 1988 году Роман уходит из группы и записывает дебютный альбом «Пыль мечты». Песни «Первый снег» и «Ночная даль» приносят ему первый успех и популярность. В поддержку альбома Жуков совершает большой гастрольный тур по городам России.

В 1989 году Роман создает группу «Маршал» и выпускает второй альбом «Максимальная версия дискотек». Песня «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» стала визитной карточкой исполнителя. В 1990 году коллектив дал более 500 концертов, и газета «Московский комсомолец» назвала Рому Жукова «супергастролёром». Третий альбом «Млечный путь» в 1991 году был выпущен более чем миллионным тиражом.

В 1993 году группа «Маршал» распалась и Роман переехал в США.

С 1995 года он выступает для эмигрантов в Германии, а в конце 1995 года возвращается в Москву.

В 1996—1997 годах Рома Жуков живёт в Италии и записывает версии своего хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» на итальянском и английском языках.

Вернувшись в 1997 году в Россию, Роман организовывает собственную студию, самыми известными из записей которой стала серия «Легенды русского диско» и под псевдонимом «Немо» записывает альбом «Назад в будущее».

В 1999 году Рома издал под своим именем диск «Возвращение», включив в него аранжировки своих песен и несколько композиций из предыдущего альбома. Его песни вновь стали звучать в радиоэфире и приобрели поклонников. Осенью 1999 года уже в России официально выходит сборник песен Ромы Жукова 1990—1998 годов.

В 2002 году Рома записывает и представляет свои новые песни, а в 2003 году выходит новый альбом «Синий иней», в 2005 — «Пыль мечты».

В 2011 году Рома Жуков продюсирует певицу Paola (Ольга Афанасьева) и записывает ей четыре песни — «Напоминает», «Твой взгляд», «Цветы на асфальте» и совместную дуэтную песню «Переливы», на которую снимается видеоклип (реж. Елена Винярская).

В 2013 году, впервые за восемь лет выходит новый альбом Жукова «D.I.S.C.O.» В марте 2013 снимается видеоклип на заглавную песню альбома «Диско ночь».

Осенью 2022 года стал участником 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Личная жизнь 

С 2005 года был женат на Елене Жуковой.

У пары родилось семеро детей, по желанию Елены все они родились в разных странах: Полина (в Москве), Елизавета-Виктория (в Лондоне), Никита (в Лимасоле), Анжелика (в Лос-Анджелесе), София-Виктория (в Ницце), Виктория-Элизабет (в Сиднее) и Стивен Энтони (в Мюнхене). 19 июня 2012 года пятилетняя Елизавета-Виктория попала под качели в Москве и, получив несовместимую с жизнью открытую черепно-мозговую травму, умерла в больнице, не приходя в сознание. На момент гибели дочери и кремации тела родители вместе с Софией-Викторией находились в Австралии, ожидая рождения Виктории-Элизабет.

В 2017 году Жуков фактически ушёл из семьи, переехав жить в Сочи, где открыл свой ресторан.

19 апреля 2019 года между супругами состоялся развод.

21 августа 2020 года состоялась свадьба между Ромой Жуковым и моделью Ольгой Илларионовой.

Дискография 
 1988: «Пыль мечты», магнитоальбом
 1989: «Максимальная версия дискотек», магнитоальбом
 1991: «Млечный путь», магнитоальбом
 1991: «Милый мальчик», грампластинка
 1994: «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики», магнитоальбом
 1999: «Возвращение»
 2000: «Ты не верь мне»
 2002: «Super Roma»
 2002: «Новое, лучшее»
 2003: «Фея»
 2003: «Синий иней»
 2005: «Пыль мечты»
 2013: «D.I.S.C.O.»

Заимствования

Примечания

Ссылки 
 Рома Жуков на RetroFM
 
 Официальная страница на Фейсбук